Momus (mythologie), een god uit de Griekse mythologie
 Sociëteit Momus, een herensociëteit uit Maastricht